De Kreiz Breizh Elites is een Franse meerdaagse wielerwedstrijd die sinds 2000 jaarlijks wordt verreden in Kreiz Breizh, een streek in het midden van Bretagne. Sinds 2008 maakt de wedstrijd deel uit van de UCI Europe Tour in de categorie 2.2.

Lijst van winnaars

Meervoudige winnaars

Overwinningen per land

Vrouwen

De vrouwen editie van de Kreiz Breizh Elites, de Kreiz Breizh Elites Féminin wordt sinds 2018 verreden, eveneens in de streek Kreiz Breizh in het midden van Bretagne. Van 2018-2021 werd de koers onder de noemer Tour de Belle Isle en Terre - Kreiz Breizh Elites Dames verreden. De wedstrijd maakt deel uit van de UCI Europe Tour.

In 2018 werd de koers op 26 juli als een eendaagse wedstrijd verreden. In 2019 (1-2 augustus), 2020 (30-31 juli) en 2021 (29-30 juli) stond de koers als een tweedaagse wedstrijd op de kalender. In 2022 staat de koers op 25 augustus weer op de kalender als een eendaagse wedstrijd.

Lijst van winnaars

Overwinningen per land 

Meerdaagse wielerwedstrijd